Triumph Motor Company — английская автомобилестроительная компания существовавшая с 1895 по 1984 год.
 Triumph — английский производитель мотоциклов основанный в 1902 году, обанкротившийся в 1983 году и возобновивший производство в 1991 году.

См. также 
 Триумф (значения)